Кузне́цк:

 Кузнецк — город в Пензенской области.
 Кузне́цк — город, вошедший в состав города Новокузнецка в 1932 году.

См. также